Austria:
 Am Dachsberg – miejscowość

Niemcy:
 Dachsberg – dzielnica Lindau (Bodensee)
 Dachsberg – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Dachsberg (Südschwarzwald) – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut

Inne:
 Dachsberg – pałac